Ljestvice B-1 lige za sezonu 1998./99, koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.

Centar 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Istok

Jug 

 Izvori:  
 Sinjska košarkaška bajka

Sjever

Zapad 

 Izvori:  
 kkrovinj.hr, ''B-1 liga - Zapad 1998./99.

Unutarnje poveznice 
 B-1 Hrvatska košarkaška liga 
 A-1 liga 1998./99.
 A-2 liga 1998./99.
 Kup Krešimira Ćosića 1998./99.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

1998-99
m-3-B-1